Pluto (gr.  Ploutṓ, łac. Pluto; od gr.  ploûtos ‘bogactwo’) – w mitologii greckiej jedna z nimf.

 Potomkowie Pluto

Przypisy

Bibliografia 
 

Nimfy w mitologii greckiej
Żony i kochanki Zeusa